Kowalewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Kowalewo, village du powiat de Mława
 Kowalewo, village du powiat de Płock

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kowalewo, village du powiat de Chodzież
 Kowalewo, village du powiat de Gniezno 
 Kowalewo, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski

dans d'autres voïvodies
 Kowalewo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kowalewo, village de la voïvodie de Podlachie
 Kowalewo, village de la voïvodie de Lubusz
 Kowalewo, village de la voïvodie de Poméranie
 Kowalewo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kowalewo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale